Narváez es un apellido de origen vasco y hace referencia a varios artículos:

Personas
 Luis de Narváez, compositor español del siglo XVI.
 Luis de Narváez, conquistador y explorador español del siglo XVI.
 Pánfilo de Narváez, conquistador y explorador español del siglo XVI.
 Luis Pacheco de Narváez, autor del siglo XVII.
 José María Narváez, navegante y explorador español del siglo XVIII.
 Ramón María Narváez, general, I duque de Valencia.
 José de Narváez Porcel, II duque de Valencia y primer marqués de Oquendo.
 Luisa María Narváez, V duquesa de Valencia.
 Guiomar Narváez, pianista venezolana
 Francisco Miguel Narváez Machón Kiko, futbolista español.
 Omar Andrés Narváez, boxeador argentino.

Literatura
Narváez (episodio nacional), segunda novela de la Cuarta Serie de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.